Кот — самец кошки или других представителей семейства кошачьих.
 Лесной кот () — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
 Морской кот () — рыба-скат семейства хвостоколовых.
 Морской котик () — млекопитающее семейства ушастых тюленей.
 Кот — жаргонное название сутенёра в русском языке XIX—XX вв.
 Кот- ( ) — лексема, означающая «морской берег, побережье»; встречается в составе некоторых географических названий франкоязычных стран: Кот-д’Ивуар, Кот-д’Ор, Кот-д’Армор.

Искусство 
 «Кот» — психологический роман Жоржа Сименона (1967).
 «Кот» — фильм-драма Пьера Гранье-Дефера (Франция, 1971), экранизация одноимённого романа Жоржа Сименона.
 «» — комедия Луиджи Коменчини (Италия, 1977).
 «Кот» ( — «Кот в шляпе») — сказочный кинофильм по книге Доктора Сьюза (США, 2003).

Населённые пункты 
Молдавия:
 Кот () — село в Глодянском районе.
 Кот () — село Шолданештском районе.

Фамилия 
 Кот, Адик (род. 1963) — нидерландский футболист, защитник.
 Кот, Александр Васильевич (род. 1952) — советский и российский военный деятель и педагог.
 Кот, Алексей Николаевич (1914—1997) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Кот, Анатолий Леонидович (род. 1973) — российский и белорусский актёр.
 Кот, Василий Андреевич (1916—1998) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Кот, Викентий (1395—1448) — гнезненский архиепископ.
 Кот, Виктор Севастьянович (род. 1940) — заслуженный военный лётчик России, Герой Советского Союза.
 Кот, Грег (род. 1957) — американский писатель и музыкальный критик.
 Кот, Игорь Александрович (род. 1980) — российский футболист, вратарь.
 Кот, Мацей (род. 1991) — польский прыгун на лыжах с трамплина.
 
 Кот, Робер де (1656—1735) — французский архитектор и дизайнер.
 Кот, Станислав (1885—1975) — польский историк, политик и дипломат.
 Кот, Томаш (род. 1977) — польский актёр.
 Кот, Шмуэль Эфраим (род. 1977) — главный раввин Эстонии.
 
 Кот, Якуб (род. 1990) — польский прыгун на лыжах с трамплина.

См. также 
  (значения)
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 
  (значения)